Ульяновская ТЭЦ — предприятия электроэнергетики в городе Ульяновске:

 Ульяновская ТЭЦ-1
 Ульяновская ТЭЦ-2
 Ульяновская ТЭЦ-3 (не достроена)